Existen varios personajes históricos llamados Pelagio (en latín Pelagius):

 Pelagio (ca.345-ca.430), monje britanorromano fundador del Pelagianismo.
 Pelagio I, papa entre 556 y 561.
 Pelagio II, papa entre 579 y 590.
 Pelagio I, obispo de Tours en 595-602.
 Pelagio II, obispo de Tours en 695-700.
 Pelayo (mártir), o Pelagio de Córdoba (911-925), santo y mártir.
 Pelagio Galvani (ca.1165 -1230), legado papal durante la quinta cruzada.
 Álvaro Pelagio (ca.1280-1352), canónigo franciscano.